A Fábrica de Sonhos é uma empresa portuguesa vocacionada para a produção e realização de um conjunto muito diversificado de conteúdos audiovisuais e multimédia.

Ligações externas 
 

Estúdios de dobragem de Portugal
Empresas sediadas em Lisboa